Soumis peut désigner :
 Soumission
Soumis (submitters dans les pays anglophones) est l'appellation désignant ceux qui appartiennent au mouvement des United Submitters International, un mouvement communautaire réformiste de l'Islam fondé par Rashad Khalifa, assassiné en 1990 qui se considère comme Messager du Pacte et prohibe l'utilisation et l'implication de hadiths dans le cadre de la religion, considérant ainsi le Coran comme seul source de loi de la même façon que les coranistes.
 Soumis, rôle d'un partenaire lors d'une activité BDSM

Homonymie